Le Xian de Tongshan (通山) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le Xian de Tongshan (铜山) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.